Elias Canetti – scrittore
 Gino Canetti – militare italiano
 Nedo Canetti – politico italiano
 Veza Canetti – scrittrice